Му́лтон — многозначный термин, который может означать:

 «Мултон» — российский производитель соков, поглощён корпорацией Coca-Cola в 2005 году.
 «Мултон Партнерс» — наименование российского подразделения Coca-Cola HBC с 2022 года.
 Мултон-Леви, Меган — ямайская и американская теннисистка

См. также 
 Мултан (значения)
 Мультан (значения)